Boivin kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Robert Bernard Boivin
 Louis Hyacinthe Boivin

Robotskapade auktorsförkortningar